MSB puede hacer referencia a:

 Le Mans Sarthe Basket, un club de baloncesto francés.
 Mario Slam Basketball, un videojuego para la Nintendo DS de 2006, también conocido como Mario Hoops 3-on-3.
 Mario Superstar Baseball, un videojuego para la Nintendo GameCube de 2005.
 bit más significativo, debido a su sigla en inglés (most significant bit).